Ко́жильское сельское поселение:
 Кожильское — муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Балезинского района Удмуртии.
 Кожильское — муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Глазовского района Удмуртии.